Луке () — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Луке проживало 351 человек.

Население 
В населении деревни подавляющее большинство составляют сербы, доля остальных народностей низка.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 339 человек (96,58 %)
 хорваты — 2 человека (0,57 %)
 мусульмане — 0 человек (0,00 %) 
 югославы — 7 человек (1,99 %)
 другие и неизвестно — 3 человека (0,85 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской